The Dynamics – gruppo musicale reggae/ska francese
 The Dynamics – gruppo musicale R&B statunitense

Pagine correlate 
 Dynamics